Уиггин () — английская фамилия.

Известные носители 
  (Уильям Дэвид Уиггин; род. 1966) — британский политик, член Палаты общин (с 2001).
  (1824—1905) — британский предприниматель и политик, мэр Бирмингема (1864), член Палаты общин (1880—1892).
  (Альфред Уильям Уиггин; 1937—2015) — британский политик, член Палаты общин (1969—1997).
 Уиггин, Кейт Дуглас (1859—1923) — американская писательница.
  (род. 1934) — игрок в американский футбол и тренер, чемпион НФЛ в составе клуба «Кливленд Браунс» (1964).
  (1601—1666) — английский колониальный чиновник, губернатор Верхней плантации (части территории нынешнего штата Нью-Гэмпшир; ок. 1630—1637), дед Эндрю Уиггина.
 Уиггин, Чарльз:
  (1922—1977) — британский дипломат, посол Великобритании в Испании (1974—1977).
  (Энтони Чарльз Д. Уиггин; род. 1950) — британский гребец, чемпион Великобритании в двойках без рулевого и парных четвёрках (1978), победитель Королевской регаты Хенли в двойках без рулевого (1979).
  (1671—1756) — британский колониальный политик и судья, председатель Палаты представителей провинции Нью-Гэмпшир (1727—1737), внук Томаса Уиггина.

Вымышленные персонажи 
 Эндер Уиггин — главный герой серии фантастических романов Орсона Скотта Карда и киноэкранизации.

См. также